The Battery (1998), een film uit 1998
The Battery (2012), een horrorfilm uit 2012
The Battery (band), een band uit Noorwegen
The Battery (New York), een park in New York 
The Battery (St. John's), een wijk van St. John's

Zie ook
Battery, een nummer van Metallica.